Лаваль () — имя собственное французского происхождения.

Топоним

Франция 
 Лаваль — город во Франции, административный центр департамента Майен.
 Лаваль — округ французского департамента Майен.
 Лаваль — коммуна во Франции, в департаменте Изер, регион Рона — Альпы.
 Лаваль-ан-Ланнуа — коммуна во Франции, в регионе Пикардия. 
 Лаваль-сюр-Люзеж — коммуна во Франции, в регионе Лимузен.
 Лаваль-д’Орель — коммуна во Франции, в регионе Рона—Альпы.
 Лаваль-Моранси — коммуна во Франции, в регионе Шампань—Арденны.
 Сен-Пьер-Лаваль — коммуна во Франции, в регионе Овернь. 
 Лаваль-Роксезьер — коммуна во Франции, в регионе Юг—Пиренеи.

Канада 
 Лаваль — город в Канаде, центр одноимённой области Квебек.
 Лаваль — небольшой остров в составе архипелага Ошлага (Квебек).

Фамилия 
Известные носители:
 Лаваль, Абдулазиз (род. 1992) — нигерийский футболист, полузащитник белорусского клуба «Нафтан».
 Лаваль, Александра Григорьевна (урождённая Козицкая; 1772—1850) — одна из наследниц купца Мясникова, хозяйка блестящего салона, собирательница произведений искусства и благотворительница.
 Лаваль, Анн Жильбер де (1762—1810) — наполеоновский генерал.
 Лаваль, Антоний Яковлевич — австрийский инженер, служил в России при Петре I.
 Лаваль, Антуан Бандьери де (1688—1767) — французский балетный артист и хореограф.
 Лаваль, Аня Джулиет (род. 1981) — немецкая порноактриса.
 Лаваль, Гани (род. 1988) — американский профессиональный баскетболист.
 Лаваль, Гарба (род. 1974) — нигерийский футболист, полузащитник.
 Лаваль, Густаф де (1845—1913) — шведский изобретатель; один из основателей фирмы Alfa Laval.
 Лаваль (по мужу — Трубецкая), Екатерина Ивановна (1800—1854) — жена декабриста С. П. Трубецкого, последовавшая за ним в Сибирь.
 Лаваль, Иван Степанович (1761—1846) — французский эмигрант, приехавший в Россию в начале Французской революции.
 Лаваль, Леонардо (род. 1967) — теннисист из Мексики, обладатель двух титулов Уимблдонского турнира в юношеском разряде.
 Лаваль, Лукмон (род. 1988) — нигерийский боксёр.
 Лаваль, Мудаширу (1954—1991) — нигерийский футболист, полузащитник.
 Лаваль, Мухаммед (род. 1981) — американский боец смешанного стиля.
 Лаваль, Оласени (род. 1986) — нигерийский баскетболист.
 Лаваль, Пьер (1883—1945) — французский политик-социалист (Третья республика).
 Лаваль, Франсуа Ксавье де Монморанси (1623—1708) — первый епископ Квебека.
 Лаваль, Шарль (1862—1894) — французский художник.

Составные фамилии 
 Андре де Лаваль-Монморанси (1408—1486) — французский военный и государственный деятель, барон, адмирал и маршал Франции.
 Ги XIV де Лаваль (1406—1486) — французский аристократ и военачальник, граф де Лаваль
 Де Лаваль, Георг (1883—1970) — шведский стрелок и пятиборец, призёр игр 1912 года в Стокгольме.

Прочее 
 «Лаваль» — французский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1902 году.